March ör Die – album dei Motörhead
 La bandera - Marcia o muori (March or Die) – film del 1977 diretto da Dick Richards